Velika nagrada Belgije 2012 je dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 2. septembra 2012 na belgijskem dirkališču Spa-Francorchamps. Zmagal je Jenson Button, McLaren-Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, tretji pa je bil Kimi Räikkönen, Lotus-Renault.

Button, ki je osvojil najboljši štartni položaj, je na dirki vodil od štarta do cilja. V prvem ovinku po štartu je za njim prišlo do množičnega trčenja, zaradi katerega so odstopili vodilni v svetovnem prvenstvu Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Romain Grosjean in Sergio Pérez. Po dirki so komisarji Grosjeanu pripisali krivdo za trčenje in ga kaznovali s prepovedjo nastopa na naslednji dirki. Vettel se je s taktiko enega postanka v boksih z desetega štartnega mesta prebil na drugo mesto, Räikkönen je ostal tretji.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:49,250	 
| 1:47,654	 
| 1:47,573
| 1
|-
! 2
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 1:49,686	 
| 1:48,569	
| 1:47,871
| 2
|-
! 3
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:48,993	
| 1:48,780	
| 1:47,893
| 6
|-
! 4
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:49,546	
| 1:48,414	
| 1:48,205 
| 3
|-
! 5
| 15
|  Sergio Perez
| Sauber-Ferrari
| 1:49,642	
| 1:47,980	
| 1:48,219
| 4
|-
! 6
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:49,401	
| 1:48,598	
| 1:48,313 
| 5
|-
! 7
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:49,859	
| 1:48,546	
| 1:48,392 
| 12
|-
! 8
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:49,605	
| 1:48,563	
| 1:48,394 
| 7
|-
! 9
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:50,126	
| 1:48,714	
| 1:48,538 
| 8
|-
! 10
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:50,033	
| 1:48,729	
| 1:48,890 
| 9
|-
! 11
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:49,722	
| 1:48,792
|
| 10
|-
! 12
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:49,362	
| 1:48,855 
|
| 11
|-
! 13
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 1:49,742	
| 1:49,081 
|
| 13
|-
! 14
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:49,588	
| 1:49,147 
|
| 14
|-
! 15
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:49,763	
| 1:49,354 
|
| 15
|-
! 16
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:49,572	
| 1:49,543 
|
| 16
|-
! 17
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 1:49,958	
| 1:50,088 
|
| 17
|-
! 18
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:50,181
|
|
| 23
|-
! 19
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 1:51,739
|
|
| 18
|-
! 20
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 1:51,967
|
|
| 19
|-
! 21
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 1:52,336
|
|
| 20
|-
! 22
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 1:53,030
|
|
| 21
|-
! 23
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 1:53,493	
|
|
| 22
|-
! 24
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 1:54,989
|
|
| 24
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 44
| 1:29:08,530
| 1
| 25|-
! 2
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 44
| +13,624
| 10
| 18|-
! 3
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 44
| +25,334
| 3
| 15|-
! 4
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 44
| +27,843
| 11
| 12|-
! 5
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 44
| +29,845
| 14
| 10|-
! 6
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 44
| +31,244
| 12
| 8|-
! 7
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 44
| +53,374
| 13
| 6|-
! 8
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 44
| +58,865
| 15
| 4|-
! 9
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 44
| +1:02,982
| 16
| 2|-
! 10
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 44
| +1:03,783
| 9
| 1'''
|-
! 11
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 44
| +1:05,111
| 23
|
|-
! 12
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 44
| +1:11,529
| 17
|
|-
! 13
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 44
| +1:56,119
| 2
|
|-
! 14
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 43
| +1 krog
| 19
|
|-
! 15
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 43
| +1 krog
| 20
|
|-
! 16
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 43
| +1 krog
| 22
|
|-
! 17
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 43
| +1 krog
| 18
|
|-
! 18
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 43
| +1 krog
| 21
|
|-
! Ods
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 30
| Odpadlo kolo
| 24
|
|-
! Ods
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 3 
| Trčenje
| 6
|
|-
! Ods
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 0
| Trčenje 
| 4
|
|-
! Ods
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 0
| Trčenje
| 5
|
|-
! Ods
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 0
| Trčenje
| 7
|
|-
! Ods
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 0
| Trčenje
| 8
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2012
2012